Thelin oder Thélin ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Thélin (1842–1922), Schweizer Politiker (FDP)
 Eje Thelin (1938–1990), schwedischer Jazz-Posaunist
 Isaac Kiese Thelin (* 1992), schwedischer Fußballspieler
 Mats Thelin (* 1961), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Thelen
 Tellin